E3, E 3, E-3 oder e3 steht für:

 Electronic Entertainment Expo, eine Messe für Video- und Computerspiele
 Europäischer Fernwanderweg E3, vom Atlantik zum Schwarzen Meer
 Europastraße 3, eine Europastraße in Frankreich
 Boeing E-3, ein Aufklärungsflugzeug 
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Eritrea
 ein ECE-Prüfzeichen
 E3 (Gebäude), ein Holzhaus in Berlin
 Domodedovo Airlines, eine Fluggesellschaft 
 bei den Verhandlungen mit dem Iran in Bezug auf sein Atomentwicklungsprogramm die Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich, siehe EU-3
 das europäische Äquivalent zur US-amerikanischen Standleitung Trunk 3
 Olympus E-3, eine digitale Spiegelreflexkamera 
 BYD e3, ein Elektroauto von BYD Auto
 BMW E3, ein BMW-Oberklassemodell
 Chery Cowin E3, ein Elektroauto von Chery
 eine Fahrzeugklasse im Endurosport
 eine Umgebungsklasse für Trockentransformatoren, siehe Gießharztransformator
 ein gemeinsam von Karmann und EWE entwickeltes Elektroauto
 die E3-Untereinheit mehrerer Enzymkomplexe im Energiestoffwechsel aller Lebewesen
 eine Normreihe in der Elektrotechnik, für zum Beispiel Widerstände; siehe E-Reihe
 einen standardisierten Prozess in der Analogfotografie zur Entwicklung von Diapositivfilmen
 ein in der Fleischindustrie übliches Format für Transportkisten (Fleischkisten)
 eine Shinkansen-Zugsbaureihe für das japanische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz 
 Das Projekt E3 einer nicht realisierten sowjetischen Atomexplosion auf dem Mond

E3 steht für:
 Estriol, ein Hormon

E3 steht für:
 , dreidimensionaler Euklidischer Raum.

E3